Se morisse mio marito (Lord Edgware Dies) – romanzo di Agatha Christie del 1933
Lord Edgware Dies – film del 1934 diretto da Henry Edwards
 Se morisse mio marito (Lord Edgware Dies) – episodio della settima stagione di Poirot